Trobec ist der Familienname folgender Personen:

 James Trobec (1838–1921), Bischof von Saint Cloud
 Metod Trobec (1948–2006), jugoslawischer Serienmörder